Naselja u Hrvatskoj:
 Brezovec, naselje u općini Sveti Martin na Muri
 Brezovec Zelinski, naselje u sastavu grada Sveti Ivan Zelina

 Naselja u Sloveniji:
 Brezovec (Lendava, Slovenija), naselje u općini Lendava
 Brezovec (Cirkulane, Slovenija), naselje u općini Cirkulane
 Brezovec pri Rogatcu (Rogatec, Slovenija), naselje u općini Rogatec
 Brezovec pri Polju (Podčetrtek, Slovenija), naselje u općini Podčetrtek